Fifi (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk 
Fifi (tekenfilm), een tekenfilmfiguurtje uit de film Pim de Pinguïn
Fifi-Orlene, een orkaan in 1974
Fifi (stripfiguur), een hond uit de strip Jommeke